Paus Nicolaas I, paus (858-867)
 Nicolaas I van Troppau, hertog van Troppau (1269-1308)
 Niklot I van Schwerin, graaf van Schwerin-Wittenburg (1274-1323)
 Nicolaas I van Tecklenburg, graaf van Tecklenburg (1328-1367) en Schwerin (1357-1358)
 Nicolaas I van Opole, hertog van Opole, Brieg, Kreuzburg, Strehlitz, Falkenberg en Rosenberg (1437/1460-1476)
 Nicolaas I van Lotharingen, hertog van Lotharingen (1470-1473)
 Nicolaas I van Rusland, tsaar van Rusland (1825-1855)
 Nicolaas I van Montenegro, vorst en koning van Montenegro (1860-1918)